Guanghui bezeichnet:

 Guanghui (Bazhou) (光辉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Bazhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guanghui (Yuhong) (光辉街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuhong in der chinesischen Provinz Liaoning